Frésard est un patronyme porté notamment par :

 Ivan Frésard (1966-),  acteur, réalisateur et présentateur suisse.;
 Lionel Frésard (1972-), comédien, humoriste et présentateur suisse.